El término Fürstenau puede referirse a:

Fürstenau, ciudad alemana del land de Baja Sajonia.
Fürstenau, comuna suiza del cantón de los Grisones.